«Save Up All Your Tears» — песня, написанная Десмонодом Чайлдом и Дайаной Уоррен и изначально записанная валлийской певицей Бонни Тайлер. Наиболее известна песня в исполнении американской певицы и актрисы Шер.

Оригинальная версия Бонни Тайлер была спродюсирована автором песни Дэсмондом Чайлдом и была выпущена на её альбоме Hide Your Heart (Notes From America для США). Сингл, однако, даже не приблизился к успеху предыдущих хитов «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero», получив лишь небольшую ротацию в Европе.

Версия Шер 
В 1991 году Шер выпустила кавер-версию композиции как второй американский и третий европейский сингл с её альбома Love Hurts. В то время, как предыдущие записи песни не сыскали большого успеха, версия Шер показала хорошие результаты в США и Великобритании, в чартах обеих стран расположившись на 37-й позиции.

Музыкальное видео на «Save Up All Your Tears» было довольно колоритным, но не настолько, чтобы сравнить с тем же «If I Could Turn Back Time». В видео Шер носит три разных парика и три разных костюма. В начале видео на ней светло-розовое бельё и красный парик, затем обтягивающее чёрное бельё и темно-коричневый парик. Последний её костюм в видео, является одним из её самых провокационных до сих пор, — чёрное кожаное бельё, цепи, чулки в сетку и чёрные прямые волосы. Дважды в видео она поворачивается, показывая, что носит стринги, и свою татуировку на ягодице. Фотография Шер в этом костюме, сделанная Хербом Ритцем, использована на постере тура Love Hurts Tour. Постер с откровенной фотографией, показывающей ягодицы певицы, и с надписью «Cher’s Back!», использовался в европейской части турне. Позже Шер исполняла песню во время тура Living Proof: The Farewell Tour, живое выступление представлено в разделе бонусов на DVD-издании этого концерта.

Официальные версии 
 Main Version (4:03)
 Hot AC Mix (3:52)
 Soft AC Mix (3:48)
 CHR Remix (3:56)

Другие версии 
 Шер исполнила песню вживую на ТВ-шоу  и на Позднем шоу с Дэвидом Леттерманом.
 Во время специального концерта ABC Coca Cola Concert Special, который был дан в рамках промоушена альбома, Шер исполнила песню «вживую» (на самом деле под фонограмму). Этот концерт был записан в студии, Шер вместе с группой исполнила четыре песни с альбома под фонограмму.

Чарты

Примечания 

Песни Шер
Песни Бонни Тайлер
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Песни, написанные Дайан Уоррен
Синглы Geffen Records